Бузэу () — многозначный термин

 Бузэу — город в Румынии, в регионе Валахия, административный центр одноимённого жудеца.
 Бузэу — горный массив в Румынии, объединяющий пять горных цепей Карпат.
 Бузэу — румынский жудец в регионе Валахия.
 Бузэу — горный перевал в восточных Карпатах.
 Бузэу — река в Румынии, приток Сирета.
 Деметру Деметреску-Бузэу (1883—1923) — румынский писатель, известный под псевдонимом Урмуз.